Hof ter Linden ('s-Gravenwezel)
 Hof ter Linden (Edegem)
 Hof ter Linden (Mechelen)
 Hof ter Linden (Velzeke-Ruddershove)